Žofie Württemberská (20. listopadu 1563, Stuttgart – 21. července 1590, Vacha) byla württemberskou princeznou a sňatkem sasko-výmarskou vévodkyní.

Život 
Žofie se narodila ve Stuttgartu jako nejmladší z dvanácti dětí vévody Kryštofa Württemberského a Anny Marie Braniborsko-Ansbašské. 5. května 1583 se devatenáctiletá princezna ve Výmaru provdala za o rok staršího vévou Fridricha Viléma I. Sasko-Výmarského.

Ze sedmiletého manželství se narodilo šest dětí, z nich se jen dvě dožily dospělosti:

 Dorotea Marie Sasko-Výmarská (8. května 1584 – 9. září 1586)
 Jan Vilém Sasko-Výmarský (30. června 1585 – 23. ledna 1587)
 Fridrich Sasko-Výmarský (26. září 1586 – 19. ledna 1587)
 Dorotea Žofie Sasko-Výmarská (19. prosince 1587 – 10. února 1645), abatyše z Quedlinburgu
 Anna Marie Sasko-Výmarská (31. března 1589 – 15. prosince 1626)
 syn (*/† 21. července 1590)

Žofie zemřela 21. července 1590 ve věku 26 let ve městě Vacha, na komplikace po posledním porodu. Pohřbena byla v kostele sv. Petra a Pavla ve Výmaru. Její manžel se následující rok oženil s Annou Marií Falcko-Neuburskou a zemřel v roce 1602.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Saské vévodkyně
Württemberkové
Narození 20. listopadu
Narození v roce 1563
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí 21. července
Úmrtí v roce 1590
Ženy